Каменный Мост () — село в Первомайском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1700 году. Население по переписи 2001 года составляло 1092 человек. Почтовый индекс — 55231. Телефонный код — 5161. Занимает площадь 10 км².

Местный совет 
55231, Николаевская обл., Первомайский р-н, с. Каменный Мост, ул. Ленина, 98, тел. 66-5-01, председатель Троцкий Андрей Николаевич

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Каменный Мост на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Первомайского района (Николаевская область)